Села:
 Мислова — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Мислова — Хмельницька область, Волочиський район